Die First Division 1969/70 war die 31. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. Oktober 1969 und endete am 29. Mai 1970.

Meister wurde EPA Larnaka aufgrund des besseren Torquotienten vor den punktgleichen Teams Pezoporikos Larnaka und Omonia Nikosia.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Tabellenletzte stieg ab.

Von 1966/67 bis 1972/73 war der Meister Zyperns automatisch aufstiegsberechtigt in die erste griechische Liga. Es war die Zeit, in der der griechisch-türkische Konflikt um die Insel auf dem Höhepunkt war und die Verbundenheit Griechenlands mit der Mittelmeerinsel sollte auf diese Weise dokumentiert werden.

Vereine

Abschlusstabelle 
Sieg = 3 Punkte – Remis = 2 Punkte – Niederlage = 1 Punkt

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle rsssf.com

1969
Fußballsaison 1969/70